Perham puede hacer referencia a:

 Perham (Minnesota).
 Perham (Maine).
 Municipio de Perham (condado de Otter Tail, Minnesota).